Буйский уезд — административно-территориальная единица в составе Костромского наместничества и Костромской губернии, существовавшая в 1778—1929 годах. Уездный город — Буй.

География 
Уезд располагался на западе Костромской губернии, граничил с Ярославской и Вологодской губерниями. Площадь уезда составляла 2771,1 верст² (3154 км²) в 1897 году, 3409 км² — в 1926 году.

История 
Буйский уезд в составе Костромского наместничества был образован в 1778 году в ходе административной реформы Екатерины II. В 1796 году уезд был упразднён, но в 1802 году восстановлен уже в составе Костромской губернии.

14 января 1929 года Костромская губерния и все её уезды были упразднены, большая часть Буйского уезда вошла в состав Буйского района Костромского округа Ивановской Промышленной области.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 17 волостей:

В 1913 году в уезде было 17 волостей. 

В 1926 году в уезде было 8 волостей: 
 Головинская, 
 Коровинская, 
 Ликургская (центр — с. Троица-Ликурга), 
 Молвитинская, 
 Письменская (центр — д. Гавриловская), 
 Ново-Покровская (центр — усадьба Дор), 
 Пригородная-Буйская, 
 Шушкодомская.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 70 687 человек. В том числе русские — 99,9 %. В уездном городе Буе проживало 2624 человек.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 95 801 человек, из них городское (город Буй) — 9932 человек.

Известные уроженцы 
 Готовцева, Анна Ивановна (1799—1871) — русская писательница.
 Комиссаров, Осип Иванович (1838—1892) — шапочный мастер, спасший императора Александра II при покушении Дм. Каракозова
 Сипягин, Николай Мартемьянович (1785—1828), российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант, генерал-адъютант

Примечания

Литература

Ссылки 
 Старые карты Буйского уезда

Уезды Костромской губернии